STARS (STARS -スターズ-|Sutāzu) é um mangá escrito por Takeuchi Ryousuke e desenhado por Masaru Miyokawa. Ele foi pré-publicado na Weekly Shōnen Jump da Shueisha entre junho de 2011 e fevereiro de 2012, e foi compilado em um total de cinco volumes a 4 de Junho de 2012.

Sinopse 
Dia 10 de Agosto de 2019, a humanidade está recebendo um sinal do espaço, cuja autenticidade é comprovada por centenas de cientistas e que contém uma mensagem: 'Vamos nos encontrar sob Marte no dia 07 de Julho de 2035'. Assim começa a construção da agência espacial representando a Terra: ST&RS. A partir desse momento, o progresso é rápido, com o retorno do Homem na Lua em 2022 e criação de múltiplas estações espaciais em órbita entre a Terra e a Lua. A Academia Espacial também é criada, a fim de treinar a próxima geração de ST&RS. Nesse 10 Agosto 2019, Shirafune Maho pronunciou sua primeira palavra 'Marte'. Desde então, Maho tornou-se um fã da astronomia, pensando apenas no espaço. Ele decidiu entrar para a Academia Espacial, acompanhado da sua amiga de infância, Hoshihara Meguru, e do Amachi Wataru, um estudante brilhante recentemente transferido. O trio começa uma difícil viagem para tentar fazer parte dos 1 % recebidos na escola. Seu objectivo é ser capaz de encontrar os alienígenas em Marte, o dia prometido.

Personagens 
 Maho Shirafune
 Meguru Hoshihara
 Wataru Amachi

Ligações externas 
  Pagina Oficial da pre-publicação

Séries de manga
Shōnen